Joddböle kan syfta på:

 Joddböle, Ingå – en by med tidigare kolkraftverk och hamn i Ingå kommun, Nyland
 Joddböle, Karis – by i Karis stad